Grand Prix automobile de Turquie, une compétition de Formule 1
Grand Prix moto de Turquie, une compétition de vitesse moto